Esistono più persone di nome Luigi Nono:
 Luigi Nono (1850-1918) – pittore italiano
 Luigi Nono (1924-1990) – compositore italiano